U-199 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu U-142 z okresu I wojny światowej
 U-199 – niemiecki okręt podwodny typu IXD-2 z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich